Buitenhof (Delft), wijk in Delft
 Buitenhof (Den Haag), plein in Den Haag
 Buitenhof (Groningen), woonwijk in Groningen
 Buitenhof (televisieprogramma), Nederlands tv-programma

Zie ook 
 Binnenhof